

Cinema 
 Innocence – cortometraggio muto del 1913 diretto da Fred E. Wright
 Innocence – cortometraggio muto del 1917 diretto da Norval MacGregor
 Innocence – film muto del 1923 diretto da Edward LeSaint
 Innocence (Masumiyet) – film del 1997 diretto da Zeki Demirkubuz
 Innocence – film del 2000 diretto da Paul Cox
 Innocence – film del 2004 diretto da Lucile Hadžihalilović
 Innocence – film del 2013 diretto da Hilary Brougher
 Innocence – film del 2020 diretto da Park Sang-hyun

Musica 
 Innocence – album di Murray Head del 1993
 Innocence – singolo di The Mackenzie, feat. Jessy del 1998
 Innocence – singolo di Björk del 2007, dall'album Volta
 Innocence – singolo di Avril Lavigne del 2007, dall'album The Best Damn Thing
 Innocence – singolo di Tarja Turunen del 2016, dall'album The Shadow Self

Televisione 
 Il ciclo della vita (Innocence), episodio della seconda stagione di Star Trek: Voyager

Pagine correlate 
Innocenza (disambigua)

Altri progetti